Woskressenskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Woskressenskoje (Nischni Nowgorod, Woskressenski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod, Verwaltungssitz des Woskressenski rajon

Dörfer:
 in der Oblast Archangelsk:
 Woskressenskoje (Archangelsk)
 in der Republik Baschkortostan:
 Woskressenskoje (Baschkortostan, Kugartschinski), im Kugartschinski rajon
 Woskressenskoje (Baschkortostan, Meleusowski), im Meleusowski rajon
 Woskressenskoje (Baschkortostan, Silairski), im Silairski rajon
 in der Region Chabarowsk:
 Woskressenskoje (Chabarowsk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Woskressenskoje (Iwanowo, Iljinski), im Iljinski rajon
 Woskressenskoje (Iwanowo, Kineschemski), im Kineschemski rajon
 Woskressenskoje (Iwanowo, Leschnewski), im Leschnewski rajon
 Woskressenskoje (Iwanowo, Rodnikowski), im Rodnikowski rajon
 Woskressenskoje (Iwanowo, Sawinski), im Sawinski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Ljubimski), im Ljubimski rajon
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Myschkinski), im Myschkinski rajon
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Nekousski, Oktjabrskoje), im Nekousski rajon, Landgemeinde Oktjabrskoje
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Nekousski, Wereteiskoje), im Nekousski rajon, Landgemeinde Wereteiskoje
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Poschechonski), im Poschechonski rajon
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Uglitschski, Iljinskoje), im Uglitschski rajon, Landgemeinde Iljinskoje
 Woskressenskoje (Jaroslawl, Uglitschski, Otradnowskoje), im Uglitschski rajon, Landgemeinde Otradnowskoje
 in der Oblast Kaliningrad:
 Woskressenskoje (Kaliningrad) (ehemals (Groß) Uszballen, 1928–1946 Bruchhöfen, Kreis Stallupönen (1938–1946 Ebenrode), Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Woskressenskoje (Kaluga)
 in der Oblast Kostroma:
 Woskressenskoje (Kostroma, Antropowski), im Antropowski rajon
 Woskressenskoje (Kostroma, Galitschski), im Galitschski rajon
 Woskressenskoje (Kostroma, Nerechtski), im Nerechtski rajon
 Woskressenskoje (Kostroma, Ostrowski), im Ostrowski rajon
 in der Region Krasnodar:
 Woskressenskoje (Krasnodar)
 in der Oblast Kurgan:
 Woskressenskoje (Kurgan)
 in der Oblast Leningrad:
 Woskressenskoje (Leningrad, Gattschinski), im Gattschinski rajon
 Woskressenskoje (Leningrad, Wolchowski), im Wolchowski rajon
 in der Oblast Lipezk:
 Woskressenskoje (Lipezk, Dankowski, Oktjabrskoje), im Dankowski rajon, Landgemeinde Oktjabrskoje
 Woskressenskoje (Lipezk, Dankowski, Woskressenskoje), im Dankowski rajon, Landgemeinde Woskressenskoje 
 Woskressenskoje (Lipezk, Tschaplyginski), im Tschaplyginski rajon
 in der Republik Mari El:
 Woskressenskoje (Mari El)
 in der Oblast Moskau:
 Woskressenskoje (Moskau, Kaschirski), im Kaschirski rajon
 Woskressenskoje (Moskau, Leninski), im Leninski rajon
 Woskressenskoje (Moskau, Noginski), im Noginski rajon
 Woskressenskoje (Moskau, Ramenski), im Ramenski rajon
 Woskressenskoje (Moskau, Russki), im Russki rajon
 Woskressenskoje (Moskau, Schachowskoi), im Schachowskoi rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Woskressenskoje (Nischni Nowgorod, Sergatschski), im Sergatschski rajon
 Woskressenskoje (Nischni Nowgorod, Tonschajewski), im Tonschajewski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Woskressenskoje (Nowgorod, Marjowski), im Marjowski rajon
 Woskressenskoje (Nowgorod, Pestowski), im Pestowski rajon
 in der Region Perm:
 Woskressenskoje (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Woskressenskoje (Pskow, Gdowski), im Gdowski rajon
 Woskressenskoje (Pskow, Pskowski), im Pskowski rajon
 Woskressenskoje (Pskow, Puschkinogorski), im Puschkinogorski rajon
 in der Oblast Rjasan:
 Woskressenskoje (Rjasan)
 in der Oblast Sachalin:
 Woskressenskoje (Sachalin)
 in der Oblast Saratow:
 Woskressenskoje (Saratow)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Woskressenskoje (Tscheljabinsk)
 in der Republik Tschetschenien:
 Woskressenskoje (Tschetschenien)
 in der Oblast Tula:
 Woskressenskoje (Tula, Dubenski), im Dubenski rajon
 Woskressenskoje (Tula, Odojewski), im Odojewski rajon
 Woskressenskoje (Tula, Tschernski), im Tschernski rajon
 Woskressenskoje (Tula, Wenjowski), im Wenjowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Woskressenskoje (Twer, Andreapolski), im Andreapolski rajon
 Woskressenskoje (Twer, Kalininski), im Kalininski rajon
 Woskressenskoje (Twer, Kaljasinski), im Kaljasinski rajon
 Woskressenskoje (Twer, Lichoslawlski), im Lichoslawlski rajon
 Woskressenskoje (Twer, Molokowski), im Molokowski rajon
 Woskressenskoje (Twer, Sonkowski), im Sonkowski rajon
 Woskressenskoje (Twer, Subzowski), im Subzowski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Woskressenskoje (Wladimir, Alexandrowski), im Alexandrowski rajon
 Woskressenskoje (Wladimir, Jurjew-Polski), im Jurjew-Polski rajon
 Woskressenskoje (Wladimir, Kameschkowski), im Kameschkowski rajon
 Woskressenskoje (Wladimir, Koltschuginski), im Koltschuginski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Woskressenskoje (Wologda, Babuschkinski), im Babuschkinski rajon
 Woskressenskoje (Wologda, Grjasowezki), im Grjasowezki rajon
 Woskressenskoje (Wologda, Tscherepowezki, Jugskoje), im Tscherepowezki rajon, Landgemeinde Jugskoje
 Woskressenskoje (Wologda, Tscherepowezki, Woskressenskoje), im Tscherepowezki rajon, Landgemeinde Woskressenskoje
 Woskressenskoje (Wologda, Wologodski, Kubenskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Kubenskoje
 Woskressenskoje (Wologda, Wologodski, Sosnowskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Sosnowskoje
 Woskressenskoje (Wologda, Woschegodski), im Woschegodski rajon

Woskressenskoje ist der ehemalige Name von:
 Istra, Stadt in der Oblast Moskau (1589–1781; 1781–1930 Woskressensk)

Siehe auch:
 Woskressensk
 Woskressenske
 Woskressenske (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung
 Woskressenski (Begriffsklärungsseite)